Pap József
 Pap József (1861–1942) ügyvéd, jogi író, egyetemi tanár, kamarai elnök, felsőházi tag
 Pap József (1863–1889) népköltő, földműves
 Pap József (1896–?) erdélyi magyar író, költő
 Pap József (1810–1837) Sobri Jóska, dunántúli betyár
Pap József (1974–) történész

Papp József
 Papp József (1854–?) ügyvéd
 Papp József (1859–1928) tanítóképzőintézeti tanár
 Papp József (1873–1944) jogász, főispán, lapszerkesztő
 Papp József (1896–1947) katonatiszt, kommunista internacionalista 
 Papp József (1900–1985) botanikus, kertész szaktanár, dendrológus
 Papp József (1917–1956) katonatiszt, ezredes
 Papp József (1935–1994) erdélyi magyar gyógyszerész
 Papp József (1947) asztaliteniszező
 Papp József (1952) helytörténész
 Papp József (1955) tollaslabdázó

hasonló nevűek
 Cs. Papp József (1858–1917) irodalomtörténész
 Papp József András (1916) erdélyi magyar közgazdász